Jeffrey Leal, também conhecido como Jeff L. Leal, é um dentista cosmético e familiar com sede em Winston-Salem, Carolina do Norte, Estados Unidos.

Infância e educação
O Dr. Leal nasceu em Winston-Salem, Carolina do Norte. Ele formou-se na Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, na qual se graduou em Química e Matemática . Ele obteve o seu Doutoramento em Cirurgia Dentária em 1986 pela Escola de Odontologia da Universidade da Carolina do Norte. Ele concluiu uma Residência de Prática Geral na Escola de Medicina de Virginia Leste.

Carreira
O Dr. Leal é um dos três dentistas que oferecem serviços odontológicos na Drs. Leal, Spangler & Johnson, uma clínica odontológica com sede em Winston-Salem, Carolina do Norte. Juntamente com os outros dois médicos, o Dr. Leal presta serviços nas áreas de odontologia estética, pediátrica e geral.</ref> Alongside the other two doctors, Dr. Leal renders services in the areas of cosmetic, pediatric and general dentistry.

O Dr. Leal é membro da Academia de Odontologia Geral. Ele também é membro da NC Dental Society e da American Dental Association. O Dr. Leal atuou como presidente da Forsyth County Dental Society. Ele é membro do Conselho Consultivo Dental da Forsyth Technical Community College.

Serviços voluntários
O Dr. Leal presta serviços voluntários na sua comunidade em Winston-Salem. Ele envolve-se em serviços voluntários nas seguintes organizações: Clínica Dentária do Centro de Cuidados Comunitário, NC Baptist Medical/Dental Bus, Conheça o Dentista e Dê um Sorriso às Crianças.

Vida pessoal
O Dr. Leal é casado com a esposa e eles têm três filhos.

Ligações externas 
 Site oficial dos Drs. Leal, Spangler & Johnson, Dentista de Cosméticos e Família em Winston-Salem Salem, Carolina do Norte

Pessoas vivas
Dentistas dos Estados Unidos
Médicos dos Estados Unidos